Ismaila ist der Familienname folgender Personen:

 Halimat Ismaila (* 1984), nigerianische Leichtathletin
 Origbaajo Ismaila (* 1998), nigerianischer Fußballspieler